Die Liste der kursächsischen Behörden umfasst Behörden, die im wettinisch beherrschten Sachsen zur Zeit der Kurwürde errichtet wurden.

Hofämter 
Hofrat und Kanzlei entwickelten sich seit dem 14. Jahrhundert zu den wichtigsten Zentralinstitutionen.
 Sächsischer Hofrat
 Sächsische Hofkanzlei
 Kurfürstliche Kammer oder Kammerkasse
 Rentkammer (1566–1831)
 Kammergemach seit 1555
 Schatullenkasse (1705–1718)

Behörden und Einrichtungen der Erblande

Gesamtbehörden, Kommissionen und Gesandtschaften 
 Geheimer Rat (seit 1584)
 Geheimes Kabinett (seit 1704)
 Landesregierung (Kursachsen) (seit 1490)
 Generalrevisionskollegium
 Generalakzisekollegium
 Oberrechnungskollegium
 Oberkonsistorium
 Geheimes Kriegsratskollegium

Ältere Kreis- und Amtshauptmannschaften, Ämter 
→ Hauptartikel: Liste der Kreise und sonstigen Gebiete Kursachsens einschließlich Ämter

Seit dem 16. Jahrhundert war das Kurfürstentum in sieben kursächsische Kreise zusammengefasst, die bis zur Bildung des Königreich Sachsen 1816 Bestand hatten.

 Erzgebirgischer Kreis,
 Kurkreis,
 Leipziger Kreis,
 Meißnischer Kreis,
 Neustädtischer Kreis,
 Thüringer Kreis,
 Vogtländischer Kreis

Daneben bestanden in den Markgrafschaften Ober- und Niederlausitz eigene Verwaltungsstrukturen; ebenso waren die an Kursachsen gefallenen Stiftsgebiete (Meißen, Merseburg, Naumburg-Zeitz, Wurzen) und Fürstentümer (Querfurt sowie die Harzgrafschaften Mansfeld und Stolberg) nicht „eingekreist“.

Justiz 
 Appellationsgericht (1547–1835)
 Hofgericht Wittenberg (1534–1813)
 Juristenfakultät Leipzig als Spruchkollegium (1554–1876)
 Juristenfakultät Wittenberg als Spruchkollegium (1575–1815)
 Manufakturgericht Meißen (1740–1764)
 Oberhofgericht Leipzig (15. Jahrhundert–1835)
 Schöppenstuhl zu Leipzig (1487–1835)

Archive 
 Archiv des Geheimes Rats, Geheimes Archiv ab 1702
 Geheimes Kabinettsarchiv (1708, 1738),
 Kammerarchiv (Geheimes Finanzarchiv, 1731, mit Finanzplankammer, 1814)
 Archiv der Landesregierung

Finanzen 
 Geleits- und Akzise-Commissariat des Erzgebirgischen Kreises (1719–1834)
 Geleits- und Akzise-Commissariat des Vogtländischen Kreises (1779, 1816–1836)
 Geleits- und Akzisekommissariate (1732–1833)
 Kammerkreditkassenkommission (1765–1847)
 Kommerziendeputation (Landes-Ökonomie-, Manufaktur- und Kommerziendeputation)
 Oberlandforstmeister (1764–1777)
 Obersteuerkollegium (1467–1845)
 Steuerkreditkasse (1763–1855)

Berg- und Hüttenverwaltung 
 Sächsisches Oberbergamt // Oberbergamt Freiberg (ab 1407)
 Oberbergamt Freiberg–Berghauptmannschaft (ab 1761)
 Oberbergamt Freiberg–Geognostische Gang- und Landesuntersuchungskommission (ab 1792)
 Oberbergamt Freiberg–Maschinenbaudirektion (ab 1737)
 Bergamt Altenberg (mit Berggießhübel und Glashütte) (ab 1512)
 Bergamt Annaberg (mit Neundorf und Wiesa) (ab 1490)
 Bergamt Freiberg (ab 1497)
 Bergamt Geyer (mit Ehrenfriedersdorf) (ab 1529)
 Bergamt Johanngeorgenstadt (mit Schwarzenberg und Eibenstock) (ab 1527)
 Bergamt Marienberg (mit Wolkenstein) (ab 1554)
 Bergamt Scheibenberg (mit Hohenstein, Oberwiesenthal, Lößnitz und Elterlein) (ab 1532)
 Bergamt Schneeberg (ab 1499)
 Bergamt Schneeberg–Voigtsberger Abteilung (ab 1512)
 Bergamt Schwarzenberg (ab 1721)
 Hammerwerksinspektion Schneeberg (ab 1647)
 Obergebirgisches Oberzehntenamt (ab 1603)
 Oberzehntenamt Freiberg (ab 1590)
 Zehntenamt Altenberg mit Berggießhübel und Glashütte (ab 1706)
 Zehntenamt Marienberg (ab 1789)
 Zehntenamt Schneeberg (ab 1626)

Konsistorium, Kultus und Unterricht 
 Konsistorium Altenburg (ab 1636)
 Konsistorium Leipzig (ab 1545)
 Konsistorium Wittenberg (ab 1803)
 Landesschule Grimma (ab 1454)
 Landesschule Pforta
 Fürstenschule Meißen (ab 1537)
 Superintendentur Annaberg (ab 1653)
 Superintendentur Chemnitz (ab 1575)
 Superintendentur Dippoldiswalde (ab 1662)
 Superintendenturen Dresden (ab 1756)
 Superintendentur Frauenprießnitz (1758–1759)
 Superintendentur Freiberg ((1406) ab 1602)
 Superintendentur Meißen (ab 1688)
 Superintendentur Neustädtel (ab 1809)
 Superintendentur Nossen (ab 1780)
 Superintendentur Oelsnitz/V. (ab 1672–1758)
 Superintendentur Pirna (ab 1775)
 Superintendentur Plauen (ab 1617)
 Superintendentur Radeberg (ab 1682)
 Superintendentur Reichenbach (ab 1702)
 Superintendentur Rochlitz (D) (1575–1628)
 Superintendentur Ronneburg (ab 1764)
 Superintendentur Schneeberg (ab 1766)
 Superintendentur Stollberg (ab 1780)
 Superintendentur Zwickau (ab 1609)
 Superintendentur Großenhain

Gesundheit und Wohlfahrt 
 Collegium medico-chirurgicum, Sanitätskorps (1748–19. Jh.)
 Kommission zu Besorgung der allgemeinen Straf- und Versorgungsanstalten (Ende 17. Jh.–1845)
 Sanitätskollegium (1768–1824)

Weitere 
 Dresdner Brückenamt
 Eisenkammer Pirna
 Bergvogtei Thüringen
 Bergamt Bottendorf

Behörden und Einrichtungen der Nebenlande und der Oberlausitz 
 Amt Bautzen (1616), ab 1630
 Amt Görlitz ab 1613
 Amtshauptmannschaft für die Oberlausitz ab 1769
 Generalakziseeinnehmer zu Königsbrück (1711–1791)
 Generalakziseeinnehmer zu Wittichenau
 Landeshauptmannschaft des Markgraftums Oberlausitz ab 1551)
 Landesregierung Altenburg (1699–1761)
 Landvogteiliches Rentamt Bautzen ((1559–1562,) ab 1662
 Lehnhof Bautzen ab 1531
 Oberamt/Oberamtsregierung ab 1492
 Stiftmeißnische Regierung Wurzen (15. Jh.)
 Stiftmeißnisches Konsistorium Wurzen ab 1579
 Stiftskonsistorium Merseburg ab 1663
 Stiftskonsistorium Naumburg-Zeitz ab 1556
 Waisenamt Bautzen ab 1684
 Waisenamt Görlitz (1671–1788)

Repräsentativkörperschaften 
 Erzgebirgische Kreisdeputation
 Landeshauptdeputation
 Landstände der sächsischen Oberlausitz
 Sächsischer Landtag
 Ritterschaft des Amtsbezirks Delitzsch
 Stände des Erzgebirgischen Kreises
 Stände des Kurkreises
 Stände des Leipziger Kreises
 Stände des Meißner Kreises
 Stände des Vogtländischen Kreises
 Vogtländische Kreisdeputation

Siehe auch 
 Verwaltungsgeschichte Kursachsens
 Territoriale Gliederung Kursachsens
 Governance in Kursachsen

Quelle 
 https://www.archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?oid=01.

Kursachsen
Behorden
kursachsische Behorden
Liste (Behörden, Deutschland)